Die BWF World Tour 2020 war die dritte Saison der BWF World Tour im Badminton. Zum Abschluss der Saison wurde das BWF World Tour Finale ausgetragen.

Resultate 
{| class=wikitable style="font-size:85%"
! Veranstaltung
! Report
! Herreneinzel
! Dameneinzel
! Herrendoppel
! Damendoppel
! Mixed
|-
! colspan="7" | World Tour Finals
|- style="background:#b6cde5;"
| BWF World Tour Finals || Report
| Anders Antonsen
| Tai Tzu-Ying
| Lee Yang Wang Chi-Lin
| Lee So-hee Shin Seung-chan
| Dechapol Puavaranukroh Sapsiree Taerattanachai
|-
! colspan="7"| Super 1000
|- bgcolor="#dae4ea"
|  All England || Report
| Viktor Axelsen
| Tai Tzu-Ying
| Hiroyuki Endo Yuta Watanabe
| Yuki Fukushima Sayaka Hirota
| Praveen Jordan
|- bgcolor="#BBBBBB"
|  China Open || -
|colspan=5 align=center|abgesagt
|- bgcolor="#BBBBBB"
|  Indonesia Open || -
|colspan=5 align=center|abgesagt
|- bgcolor="#dae4ea"
|  Yonex Thailand Open || Report
|rowspan=2| Viktor Axelsen
|rowspan=2| Carolina Marín
|rowspan=2| Lee Yang Wang Chi-Lin
| Greysia Polii Apriyani Rahayu
|rowspan=2| Dechapol Puavaranukroh Sapsiree Taerattanachai
|- bgcolor="#dae4ea"
|  Toyota Thailand Open || Report
| Kim So-young Kong Hee-yong
|-
! colspan="7"| Super 750
|- bgcolor="#BBBBBB"
|  Japan Open || -
|colspan=5 align=center|abgesagt
|- bgcolor="#dededc"
|  Denmark Open || Report
| Anders Antonsen
| Nozomi Okuhara
| Marcus Ellis Chris Langridge
| Yuki Fukushima Sayaka Hirota
| Mark Lamsfuß Isabel Herttrich
|- bgcolor="#BBBBBB"
|  French Open || -
|colspan=5 align=center|abgesagt
|- bgcolor="#BBBBBB"
|  Fuzhou China Open || -
|colspan=5 align=center|abgesagt
|- bgcolor="#BBBBBB"
|  Malaysia Open || -
|colspan=5 align=center|abgesagt
|-
! colspan="8"| Super 500
|- bgcolor="#e9e9e9"
|  Malaysia Masters || Report
| Kento Momota
| Chen Yufei
| Kim Gi-jung Lee Yong-dae
| Li Wenmei Zheng Yu
|rowspan=2|  Zheng Siwei Huang Yaqiong
|- bgcolor="#e9e9e9"
|  Indonesian Masters || Report
|
| Ratchanok Intanon
| Markus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamuljo
| Greysia Polii
|- bgcolor="#BBBBBB"
|  Singapore Open || -
|colspan=5 align=center|abgesagt
|- bgcolor="#BBBBBB"
|  Korea Open || -
|colspan=5 align=center|abgesagt
|- bgcolor="#BBBBBB"
|  Hong Kong Open || -
|colspan=5 align=center|abgesagt
|- bgcolor="#BBBBBB"
|  India Open || -
|colspan=5 align=center|abgesagt
|-
! colspan="7"| Super 300
|- bgcolor="#c7f2d5"
|  Thailand Masters || Report
| Ng Ka Long
| Akane Yamaguchi
| Ong Yew Sin Teo Ee Yi
| Chen Qingchen Jia Yifan
| Marcus Ellis Lauren Smith
|- bgcolor="#c7f2d5"
|  Spain Masters || Report
| Viktor Axelsen
|
| Kim Astrup
| Greysia Polii Apriyani Rahayu
| Kim Sa-rang Kim Ha-na
|- bgcolor="#BBBBBB"
|  German Open || -
|colspan=5 align=center|abgesagt
|- bgcolor="#BBBBBB"
|  Swiss Open || -
|colspan=5 align=center|abgesagt
|- bgcolor="#BBBBBB"
|  Australian Open || -
|colspan=5 align=center|abgesagt
|- bgcolor="#BBBBBB"
|  US Open || -
|colspan=5 align=center|abgesagt
|- bgcolor="#BBBBBB"
|  Chinese Taipei Open || -
|colspan=5 align=center|abgesagt
|- bgcolor="#BBBBBB"
|  New Zealand Open || -
|colspan=5 align=center|abgesagt
|- bgcolor="#BBBBBB"
|  Macau Open || -
|colspan=5 align=center|abgesagt
|- bgcolor="#BBBBBB"
|  Syed Modi International || -
|colspan=5 align=center|abgesagt
|- bgcolor="#BBBBBB"
|  Korea Masters || -
|colspan=5 align=center|abgesagt
|-
! colspan="7"| Super 100
|- bgcolor="#BBBBBB"
|  Orléans Masters || -
|colspan=5 align=center|abgesagt
|- bgcolor="#BBBBBB"
|  Canada Open || -
|colspan=5 align=center|abgesagt
|- bgcolor="#BBBBBB"
|  Russian Open || -
|colspan=5 align=center|abgesagt
|- bgcolor="#BBBBBB"
|  Hyderabad Open || -
|colspan=5 align=center|abgesagt
|- bgcolor="#BBBBBB"
|  Akita Masters ||-
|colspan=5 align=center|abgesagt
|- bgcolor="#BBBBBB"
|  Lingshui China Masters || -
|colspan=5 align=center|abgesagt
|- bgcolor="#BBBBBB"
|  Vietnam Open || -
|colspan=5 align=center|abgesagt
|- bgcolor="#BBBBBB"
|  Indonesia Masters Super 100 || -
|colspan=5 align=center|abgesagt
|- bgcolor="#BBBBBB"
|  Dutch Open || -
|colspan=5 align=center|abgesagt
|- bgcolor="#d4f1c5"
|  SaarLorLux Open || Report
| Toma Junior Popov
| Kirsty Gilmour
| Jeppe Bay Lasse Mølhede
| Gabriela Stoeva Stefani Stoeva 
| Mathias Christiansen Alexandra Bøje
|}

Weblinks 
http://www.bwfbadminton.org/tournamentcalendar.aspx?id=103&year=2020

Bwf World Tour